Ambassador Hotel (Jacksonville), een historisch gebouw en voormalig hotel in de Amerikaanse stad Jacksonville (Florida)
 Ambassador Hotel (Los Angeles), een voormalig hotel in de Amerikaanse stad Los Angeles (Californië) en de locatie van de moord op Robert F. Kennedy
 Ambassador Hotel (San Francisco), een hotel in de Amerikaanse stad San Francisco (Californië)
 Disney Ambassador Hotel, een hotel in het Tokyo Disney Resort in Japan